Натуральне число 1518
 1518 рік до нашої ери
 1518 рік нашої ери